Списък на паметници на българския революционер Гоце Делчев (1872 – 1903).

В България

В Северна Македония 

Гоце Делчев
Паметници в България
Паметници в Северна Македония